60. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach 1–6 września 1987 w austriackim mieście Villach. Były to pierwsze zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym. Jedynie Francuzka Jeannie Longo w wyścigu ze startu wspólnego zdołała obronić tytuł mistrzyni świata. Nikomu nie udało się zdobyć chociaż dwóch medali. 

Nowością w programie mistrzostw było pojawienie się po raz pierwszy w historii konkurencji jazdy drużynowej na czas kobiet.

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 4. miejsca przez Andrzeja Mierzejewskiego w wyścigu ze startu wspólnego amatorów.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 9 zawodników w trzech konkurencjach (bez konkurencji kobiet).

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1987 w kolarstwie
1987 w Austrii
Sport w Villach